Ravnina ima več pomenov:
 ravnina je v matematiki oziroma geometriji ravna ploskev v prostoru
 ravnina (geografija) je v zemljepisu večja vodoravna površina (npr. nižina/nižavje, ravan, polje, podolje, planota)
 referenčna ravnina je v nebesni mehaniki ravnina na katero se za nebesno telo nanašajo dani elementi tira
ravnina je v anatomiji ploščata ploskev, ki predeljuje (seka) človeško telo